Asfaltovenator vialidadi es la única especie conocida del género extinto Asfaltovenator ("cazador de la Formación Cañadón Asfalto") de dinosaurio terópodo alosauroideo que vivió a principios y mediado del período Jurásico, entre 182 a 145 millones de años, durante el Toarciense al Bajociense, en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción

Asfaltovenator era un animal bastante grande, con el cráneo holotipo de 75 a ochenta centímetros de largo y la longitud total del cuerpo se estimaba en siete a ocho metros. Los descriptores indicaron una serie de rasgos distintivos. Algunos de estos son autapomorfías , caracteres derivados únicos. Los dientes premaxilares tienen grandes estrías en el borde posterior, pero solo diminutas estrías en el borde delantero. El hueso exoccipital de la parte posterior del cráneo muestra crestas horizontales distintivas entre el proceso paraoccipital y el foramen magnum. En la tercera y cuarta vértebras del cuello, las espinas neurales son triangulares y se desplazan hacia atrás. La undécima y duodécima vértebras posteriores poseen un reborde delantero adicional en la parte inferior de la diapófisis, el proceso de la faceta de articulación de la cabeza de la costilla superior.

Descubrimiento e investigación
Sus restos se encontraron en la de la Formación Cañadón Asfalto de la Provincia del Chubut en la Argentina, de donde proviene su nombre. La especie tipo y única es Asfaltovenator vialidadi. Se conoce por el espécimen holotipo MPEF PV 3440, que se encontró a 1600 metros aproximadamente al norte de Cerro Cóndor. 

En 2002, el técnico Leandro Canesa, aproximadamente a una milla al norte de Cerro Cóndor, descubrió un esqueleto de terópodo. Las excavaciones comenzaron en 2005. En 2007, el fósil fue sacado en su totalidad como un enorme bloque de piedra, cubierto por yeso de París. Luego fue preparado por Mariano Caffa, un proceso que tomó cinco años debido a la extrema dureza de la matriz de piedra. Entre 2013 y 2015, se comparó con los especímenes de terópodos relacionados, los investigadores los compararon personalmente sus ejemplares en colecciones de todo el mundo.

En 2019, la especie tipo Asfaltovenator vialidadi fue nombrada y descrita por Oliver Walter Mischa Rauhut y Diego Pol. El nombre genérico combina una referencia al Cañadón Asfalto con un venator latino , "cazador". El nombre específico honra a la Dirección Nacional de Vialidad , por ayudar al Museo Paleontológico "Egidio Feruglio" en la recuperación del fósil.

Asfaltovenator sólo se conoce a partir del espécimen holotipo MPEF PV 3440, que se encontró en una capa de la Formación Cañadón Asfalto que data del Toarciense tardío al Bajociense . Consiste en un esqueleto parcial con cráneo. Contiene el cráneo en gran parte completo con las mandíbulas inferiores y la mitad frontal del esqueleto por delante de las caderas, incluidas diez vértebras del cuello, trece vértebras de la espalda y la primera vértebra sacra, la cintura escapular completa menos la furcula y ambas extremidades anteriores. También la porción distal de los huesos púbicos así como una extremidad posterior derecha parcial que consiste en la porción distal del fémur y las porciones proximales de la tibia y el peroné, y un pie parcial.

Clasificación
Debido a su mosaico de caracteres primitivos y derivados dentro de Tetanurae, su inclusión en el análisis filogenético interrumpió las opiniones actuales de la filogenia tetanurana, con el análisis filogenético recuperando a Asfaltovenator como el alosauroide más basal y Megalosauroidea como un grado parafilético que conduce a Allosauroidea. La combinación única de características observadas en Asfaltovenator también puede indicar que los megalosauroides y los alosauroides compartían un ancestro común que no se comparte con el grupo tetanuro de Coelurosauria .

Filogenia

Árbol filogenético según Rauhut y colaboradores de 2019.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Carnosauria
Dinosaurios de América del Sur
Dinosaurios del Jurásico
Animales extintos descritos en 2019